Са́льма (, ) — жіноче ім'я арабського походження, означає «безпека».

Персоналії 

 Сальма де Нора (1979) — іспанська порноакторка
 Сальма Хаєк (1966) — мексиканська акторка
 Лалла Сальма (1978) — дружина короля Марокко

Місця 

 Сальма (Непал)
 Сальма (Сирія)
 Сальма (селище)

Джерела